Der German Bowl XXXVII (offiziell HYGIA German Bowl XXXVII) war das Endspiel der German Football League (GFL) in der Saison 2015. Er fand am 10. Oktober 2015 im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark statt.

Titelverteidiger waren die New Yorker Lions aus Braunschweig.

Im Endspiel standen sich der Titelverteidiger sowie aktuelle Nordmeister, die New Yorker Lions, und der aktuelle Südmeister, die Schwäbisch Hall Unicorns, gegenüber. Es standen sich damit dieselben Mannschaften gegenüber wie auch schon im Endspiel um den German Bowl XXXVI. Das Endspiel gewannen die New Yorker Lions, die sich damit zum zehnten Mal diesen Titel sichern konnten. Im Gegensatz zum Vorjahr waren die Lions weniger drückend überlegen, was sich auch im Ergebnis niederschlug, letztlich hatte aber Schwäbisch Hall den Braunschweigern doch nicht genug entgegenzusetzen und musste sich am Ende leistungsgerecht geschlagen geben.

Der Weg zum German Bowl

Scoreboard

Weblinks 
 Offizielle Webseite des German Bowls
 Statistik des German Bowl XXXVII auf stats.gfl.info

Einzelnachweise 

0037
American-Football-Veranstaltung 2015
American-Football-Wettbewerb in Berlin
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
New Yorker Lions
Schwäbisch Hall Unicorns